Cabo de Santa Maria (port. dosł. Przylądek Świętej Marii)
 Cabo de Santa Maria – przylądek w Angoli,
 Cabo de Santa Maria – przylądek w Mozambiku,
 Cabo de Santa Maria – przylądek w Portugalii w regionie Faro, najdalej na południe wysunięty punkt w kontynentalnej części tego kraju,
 Cabo de Santa Maria – przylądek w Republice Zielonego Przylądka.

Zobacz też 
 Cape St. Mary – przylądek w Gambii,
 Cabo de Santa María – przylądek w Urugwaju.